Guillermina de Prusia (en alemán, Wilhelmine von Preußen; Berlín, 3 de julio de 1709 - Bayreuth, 14 de octubre de 1758) fue hija del rey Federico Guillermo I de Prusia y de la princesa Sofía Dorotea de Hannover. En 1731, se casó con el margrave Federico III de Brandeburgo-Bayreuth. Los edificios barrocos y los parques realizados bajo su reinado caracterizan en gran medida la actual ciudad de Bayreuth, en Alemania.

Biografía 
Nacida en Berlín, Guillermina compartió una infancia desgraciada con su hermano, Federico el Grande de Prusia, a quien profesó un afecto y confianza que duró toda su vida, con la excepción de un breve período. Su madre, Sofía Dorotea, tenía la intención de casar a Guillermina con su sobrino Federico, príncipe de Gales, pero por parte británica no había demasiada predisposición para aceptar la oferta si no era a cambio de generosas concesiones, a las que se negó el padre de Guillermina. Las inútiles intrigas que Sofía Dorotea de Hannover tejió alrededor de este noviazgo marcaron la juventud de Guillermina. Tras varios noviazgos infructuosos, se casó con un pariente suyo de los Hohenzollern, Federico III de Brandeburgo-Bayreuth.

Guillermina sólo aceptó este matrimonio por la presión de su padre y también para alegrar la infeliz vida de su hermano. La relación fue feliz al principio, pero pronto se oscureció por incompatibilidades y más tarde por las infidelidades del futuro margrave con Guillermina Dorotea von Marwitz, cuyo ascenso en la corte de Bayreuth ofendió amargamente al hermano de Guillermina, Federico, lo que provocó un distanciamiento con su hermana que duró tres años.

Cuando el marido de Guillermina recibió una herencia en 1735, el matrimonio decidió hacer de Bayreuth un Versalles en miniatura. La empresa incluía reconstruir su residencia de verano, el Eremitage, la Ópera del Margrave en Bayreuth, la construcción de un teatro y la remodelación del Palacio de Bayreuth. Este llamado Rococó de Bayreuth sigue siendo famoso hoy en día. El matrimonio fundó asimismo la Universidad de Erlangen. Todas estas obras llevaron a la corte al borde de la bancarrota.

La margravina hizo de Bayreuth uno de los centros intelectuales del Sacro Imperio Romano Germánico, rodeándose de una pequeña corte de intelectuales y artistas que fue ganando prestigio con las visitas ocasionales de Voltaire y Federico el Grande de Prusia. Cuando estalló la guerra de los Siete Años, el interés de Guillermina pasó del diletantismo a la diplomacia, pues representó a su hermano en el sur de Alemania hasta su muerte en Bayreuth, el 14 de octubre de 1758, día de la derrota de Federico en la batalla de Hochkirch por las fuerzas austríacas de Leopold Joseph von Daun.

En el décimo aniversario de su muerte, su desolado hermano hizo construir en su memoria el Templo de la Amistad en Sanssouci.

Obras 
Además de otras virtudes, Guillermina fue una compositora de talento y una gran defensora de la música. Tocaba el laúd. Era discípula de Silvius Leopold Weiss y patrona de Bernhard Joachim Hagen. Escribió una ópera, Argenore, representada en 1740 con ocasión del cumpleaños de su marido, así como música de cámara, que ha pervivido hasta hoy.

Las memorias de la margravina, Memoires de ma vie, escritas o revisadas entre 1748 y su muerte, se conservan en la Biblioteca Real de Berlín. Fueron publicadas en 1810 en dos formatos: una traducción alemana, hacia el año 1733, por la editorial Cotta de Tubinga, y una versión en francés publicada por Vieweg de Brunswick hacia 1742. Ha habido diversas ediciones posteriores, incluyendo una edición alemana publicada en Leipzig en 1908. Una traducción en inglés salió a luz en Berlín en 1904. El debate sobre la autenticidad de estas amenas, aunque no demasiado fidedignas, memorias se puede seguir en el libro de G.H. Pertz, Über die Merkwürdigkeiten der Markgrafin (1851).

Descendencia 
La única descendiente de Guillermina fue una hija, Isabel Federica Sofía (30 de agosto de 1732-6 de abril de 1780). Descrita por Giacomo Casanova como “la dama más hermosa de Alemania”, se casó con Carlos Eugenio de Wurtemberg en 1748.

Ancestros

Referencias 
 Princesses et grandes dames, de Arvede Barine, París, 1890
 Wilhelmine, Margravine of Baireuth, de E.E. Cuttell, Londres, 2 vols. 1905
 Die Bayreuther Schwester Friedrichs des Grossen, de R. Fester, Berlín, 1902

Enlaces externos 

 Ópera "Argerone": información en alemán de la Ópera de Hamburgo en ocasión de una representación: 

Princesas de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Autobiógrafos de Alemania
Nacidos en Berlín
Fallecidos en Bayreuth
Margravinas de Alemania